Erika Lauriola – calciatrice italiana
 Pierpaolo Lauriola – cantautore e chitarrista italiano